C97, C-97 ou C.97 peut faire référence à :
 Boeing C-97 Stratofreighter, un avion de transport militaire américain ;
 Caudron C.97, biplan d'entraînement biplace français ;
 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs), d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 3766 dans la constellation du Centaure, noté C97 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres